Puchar Cypru w koszykówce mężczyzn (węg. Tibor Zsíros Magyar Kupa) – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, prowadzone systemem pucharowym, organizowane corocznie (co sezon) przez Węgierską Federację Koszykówki dla węgierskich męskich klubów koszykarskich. Drugie – po mistrzostwach Węgier – rozgrywki w hierarchii ważności, w węgierskiej koszykówce, rozgrywane od 1951.

Finaliści pucharu

Format Knock-out (1951–2014)

Format Final Eight (od 2014) 
Od 2014 turniej w formacie knock-out był rozgrywany z udziałem ośmiu drużyn. Zespoły kwalifikowały się do turnieju na podstawie bilansu w lidze Nemzeti Bajnokság I/A. Pucharu otrzymał nazwę po sławnym, węgierskim zawodniku, trenerze i sędzi Tiborze Zsírosie.

Liderzy strzelców finału i MVP 
Od 2017, nagroda Most valuable player jest przyznawana wyłącznie najlepszemu zawodnikowi zwycięskiej drużyny.

Bibliografia 
 Węgierska koszykówka na eurobasket.com 

Koszykówka na Węgrzech